Hieronder staat een lijst met acteurs en actrices die in de serie All That speelden.

Betekenis
Groen: Actief
Rood: Non-actief
Geel: Speler wordt genoemd
Roze: Gastrol

Lijst

1Kwam terug voor het laatste seizoen, als reünie
2Kwam halverwege in het seizoen
3Ging halverwege in het seizoen weg
4Was in de tweede helft van het seizoen te zien
5Kwam terug voor de 100ste aflevering
6Als Jury van de R U All That ? Wedstrijd
7Gastrol

Zie ook
All That
All That
All That